Tamminen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1995), joueur finlandais de football
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
Juhani Tamminen (né en 1950), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1920-1989), homme politique finlandais
, patineuse de vitesse finlandaise
 (1919-2010), athlète finlandais en lancer du marteau
 (né en 1990), joueuse finlandaise de golf
Taavi Tamminen (1889-1967), lutteur gréco-romain finlandais
, chercheuse finlandaise en philosophie
 (né en 1952), auteur américain sur l'énergie et l'environnement

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois